Borg kan syfta på:
 Borg – en befäst byggnad
 -borg – ett svenskt ortnamnsefterled
 Borg (namn) – ett namn och personer med namnet
 Borg (adelsätt) – kortlivad svensk adelsätt
 Borg (Star Trek) – en art i TV-serien Star Trek
 Borg (film, 2017) – en svensk biografisk dramafilm om tennisspelaren Björn Borg från 2017

Geografi

Sverige
 Borgs socken – socken i Östergötland
 Borgs landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1935
 Borgs församling (före 1803) –  en församling i Linköpings stift –1803
 Norrköpings Borgs församling – en församling i Linköpings stift 1803–1887  Borg och Löts församling, 1887–1936 Borgs församling
 Borgs kyrka – en kyrkobyggnad i Borgs socken och Norrköpings Borgs församling
 Borgs distrikt – ett distrikt i Norrköpings kommun och Östergötlands län sedan 2016
 Borg, Norrköping – en herrgård vid Motala ström i Norrköpings kommun
 Borg, Söderhamns kommun – gravfält och by i Norrala socken

Norge
 Borgs hövdingahus – ett vikingatida hövdingasäte i Vestvågøy kommun i Nordland i Norge
 Borgs stift – stift i Norska kyrkan med biskopssäte i Fredrikstad

Se även 
 Borgen – flera
 Fingerborg